Nemertea ist

 die Fachbezeichnung für Schnurwürmer
 ein Dorf in Rumänien, siehe Nemertea (Buzău)